ТЦТ — многозначная аббревиатура:
 ТЦТ — марка термометров, работающих с термопарой (термоэлектрический термометр)
 ТЦТ —  китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»

См. также 
  — аббревиатура латиницей